An der EHF Champions League 1996/97 nahmen 36 Handball-Vereinsmannschaften teil, die sich in der vorangegangenen Saison in ihren Heimatligen für den Wettbewerb qualifiziert hatten. Es war die 37. Austragung der EHF Champions League bzw. des Europapokals der Landesmeister. Der Titelverteidiger war FC Barcelona. Die Pokalspiele begannen am 24. August 1996, das zweite Finalspiel fand am 19. April 1997 statt. Im Finale konnte sich FC Barcelona gegen Badel 1862 Zagreb durchsetzen und damit seinen Titel aus dem Vorjahr verteidigen.

Modus 
In dieser Saison spielten in der Gruppenphase erstmals insgesamt 16 Mannschaften in vier Gruppen. Das Achtelfinale wurde gestrichen und nach einer Ausscheidungsrunde zogen die Sieger aus dem Sechzehntelfinale, beides im K.o.-System mit Hin- und Rückspiel gespielt, in die Gruppenphase ein. Dort spielten in vier Gruppen mit je vier Mannschaften, in jeder Gruppe jeder gegen jeden ein Hin- und Rückspiel. Die jeweils zwei Gruppenbesten erreichten das neu eingeführte Viertelfinale. Ab diesem ging es im K.o.-System mit Hin- und Rückspiel über ein Halbfinale weiter in das Finale. Der Gewinner des Finales war EHF-Champions-League-Sieger der Saison 1996/97.

Ausscheidungsrunde 
Die Hin- und Rückspiele fanden zwischen dem 24. August 1996 und 8. September 1996 statt.

|}

Sechzehntelfinals 
Die Hinspiele fanden am 11./12./13. Oktober 1996 statt und die Rückspiele am 19./20. Oktober 1996.

|}

Gruppenphase 
Die Gruppenphase wurde zwischen dem 9. November 1996 und dem 19. Januar 1997 ausgespielt.

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Gruppe D

Viertelfinals 

Die Hinspiele fanden am 8. Februar 1997 statt und die Rückspiele am 15./16. Februar 1997.

|}

Halbfinals 
Die Hinspiele fanden am 15./16. Oktober 1997 statt und die Rückspiele am 23. Oktober 1997.

|}

Finale 
Das Hinspiel in Barcelona fand am 12. April 1997 statt und das Rückspiel in Zagreb am 19. April 1997. FC Barcelona schaffte die erste Titelverteidigung seit der Wettbewerb EHF Champions League genannt wird. Badel 1962 Zagreb war die letzte Mannschaft, der das gelang, als der Wettbewerb noch Europapokal der Landesmeister hieß.

|}

Weblinks 
 Website der EHF zur CL (englisch)

Einzelnachweise 

EHF Champions League
Handballsaison 1996/97